Лу́ке (, ) — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Луке — город в Аргентине.
 Луке — город в Испании.
 Луке — город в Парагвае.
 Луке — деревня в уезде Тартумаа, Эстония.
 Луке — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, Босния и Герцеговина.

Фамилия 
 Луке, Альберт (род. 1978) — испанский футболист.
 Луке, Леопольдо (1949—2021) — аргентинский футболист.
 Луке, Рихард (1829—1877) — немецкий архитектор.
 Луке, Хулиан (род. 1992) — испанский футболист.
 Луке Санчес, Крисанто (1889—1959) — первый колумбийский кардинал.

См. также 
 Лукке